Карахер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карахер, Мария (род. 1968) — британская и ирландская общественная и политическая деятельница.
 Карахер, Фергал (1970—1990) — волонтёр Ирландской республиканской армии («временного» крыла), член «Шинн Фейн», убитый британскими военным в засаде при Каллиханне.